Kobra 11 – Na věky věků (v německém originále:Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei: Für immer und ewig) je německý akční film z roku 2003. Režisérem filmu je Sebastian Vigg. Hlavní role ve filmu ztvárnili Erdogan Atalay, Christian Oliver, Dietmar Huhn, Gottfried Vollmer a Carina Wiese. Jedná se o pilotní film k seriálu Kobra 11

Reakce 
 aktuální k 16. červenci 2014

Film získal mezi diváky na největších filmových databázích spíše průměrné hodnocení.

 csfd.cz: 63 %
 imdb.com: 7,0 z 10
 fdb.cz: 67,5 %

Obsazení

Externí odkazy 

 
 
 

Kobra 11 – Na věky věků
Kobra 11 – Na věky věků
Kobra 11 – Na věky věků
Kobra 11 – Na věky věků
Kobra 11